Heinrich der Reiche bezeichnet folgende Personen:

 Heinrich II. der Reiche (Reuß) (≈1130–1209), Vogt von Weida, Gera, Greiz, Plauen und Hof
 Heinrich II. (Nassau) (* um 1190; † um 1251), Graf von Nassau
 Heinrich III. (Hessen) (1440/1441–1483), Landgraf von Hessen-Marburg
 Heinrich XVI. (Bayern) (1386–1450), Herzog von Bayern-Landshut